Синдро́м Пехкра́нца — Баби́нского — Фре́лиха (Адипо́зогенитальная дистрофи́я) — нейроэндокринный синдром, характеризующийся прогрессирующим ожирением с преимущественным отложением жира в плечевом поясе, молочных железах, на животе, ягодицах, бёдрах. Он сопровождается недоразвитием (недостаточным функционированием) половых органов.

История 
Данный симптомокомплекс впервые описан Морганьи, однако своё название получил от Харви Кушинга, назвавшего его в честь Жозефа Бабинского и Альфреда Фрёлиха.

Этиология 
Адипозо-генитальную дистрофию следует считать самостоятельным заболеванием только в том случае, когда ожирение и половое недоразвитие возникают в детском возрасте и причина их неизвестна. При установленной причине заболевания ожирение и гипогонадизм рассматривают как симптомы основного патологического процесса. Причины адипозо-генитальной дистрофии:
 внутриутробная инфекция (токсоплазмоз),
 родовая травма,
 острая инфекция (скарлатина, тиф, ОРВИ),
 хроническая инфекция (туберкулёз, сифилис),
 травматическое поражение мозга в раннем детском возрасте,
 опухоли (краниофарингиома, хромофобная аденома),
 водянка третьего желудочка головного мозга,
 тромбозы, эмболии сосудов головного мозга,
 кровоизлияния (в детском возрасте).
Нередко установить причину не представляется возможным.

Патогенез 
Данные факторы приводят к снижению секреции гонадотропного гормона аденогипофиза, в связи с чем развивается гипогонадотропный гипогонадизм. В ряде случаев отмечается снижение секреции антидиуретического и тиреотропного гормонов. На механизм развития ожирения влияют гипоталамические и гипофизарные нарушения, а также наличие повышенного аппетита (вплоть до приступов булимии).

Клиническая картина 

Адипозогенитальная дистрофия у пациентов с новообразованием гипоталамической области:
 ожирение (жировая клетчатка откладывается неравномерно — на бёдрах, животе, ягодицах, голенях и в области грудных желёз);
 гипогенитализм;
 мозговые симптомы (головная боль, эпилептиформные припадки, гетеронимная гемианопсия);
 малый рост;
 часто сочетается с клинической картиной несахарного диабета, тенденцией к пониженной температуре тела.

Диагностика 
Данный симптомокомплекс возможно заподозрить на основании прогрессирующего ожирения с распределением подкожножировой клетчатки по женскому типу в сочетании с гипоплазией половых органов и началом процесса в детском возрасте.

Лабораторная диагностика

Топическая диагностика 
 Магнитно-резонансная томография (МРТ);
 компьютерная томография (КТ);
 рентгенография черепа;
 УЗИ.

Дифференциальный диагноз 
Адипозогенитальную дистрофию следует отличать от:
 Алиментарно-конституционального ожирения (половое развитие нормальное или несколько задержано; во время интенсивного роста в пубертатном периоде наблюдается похудение и нормальное половое развитие);
 болезни Иценко-Кушинга (избирательная локализация жира на животе, лице, относительно тонкие конечности, гиперпигментация кожи и слизистых, широкие багровые стрии на коже живота, плеч, бёдер, высокое артериальное давление, нарушение углеводного обмена);
 синдрома Лоуренса — Муна — Барде — Бидля (слабоумие, пигментный ретинит, ведущий к слепоте, нередко встречаются полидактилия и синдактилия);
 синдрома Морганьи — Морель — Стюарта (наблюдается только у женщин, особенно в климактерическом периоде: оволосение по мужскому типу, повышение артериального давления, нарушение углеводного обмена, утолщение внутренней пластинки лобной кости);
 синдрома Клайнфельтера (ожирение отсутствует или слабо выражено, размеры полового члена нормальные, половой хроматин положителен, чаще определяется кариотип 47, XXY);
 синдрома Шерешевского-Тернера (короткая шея с крыловидными кожными складками, низкое расположение ушных раковин, низкая граница роста волос на шее сзади, отсутствие полового хроматина, кариотип 45, X0).

Лечение 

Этиотропное — направлено на ликвидацию причины заболевания (воспалительного процесса, новообразования и так далее). Лечение ожирения и гипогонадизма проводят общепринятыми методами.

Прогноз 
Прогноз во многом зависит от причины и динамики процесса, в случаях, когда причину адипозогенитальной дистрофии установить не удаётся — благоприятный.

См. также 
 Гипогонадизм
 Ожирение
 Синдром Прадера-Вилли

Примечания

Ссылки 

Заболевания по алфавиту
Эндокринные заболевания